Er zijn diverse concilies in Tours geweest:
 Concilie van Tours (461)
 Concilie van Tours (567) - stelde regels op om het celibaat van bisschoppen, priesters en monniken te versterken
 Concilie van Tours (755) - het begin van het jaar wordt vastgesteld op Pasen
 Concilie van Tours (813) - gebeden moeten in Vulgairlatijn of Frankisch, niet in klassiek Latijn
 Concilie van Tours (1055) - brood en wijn worden waarlijk het lichaam van Christus na de consecratie
 Concilie van Tours (1163) - de albigenzen (katharen) dienen alle bezittingen afgenomen te worden; de geestelijkheid mag geen chirurgische operaties uitvoeren